М'якість:

 Якість характеру, синонім ніжності.
 Якість протилежна твердості.
 Якість поверхні яка протилежна шорсткості.

Див. також
 Лагідність
 Незлобивість
 Ніжність
 Пологість